Латвійська футбольна Вища ліга 2009 — 18-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вдруге здобув Металургс.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Дінабург був виключений з Вищої ліги через проведення договірних матчів з фіксованими результатами. Президент клубу Олег Гаврилов та головний тренер Тамаз Пертія пожиттєво дискваліфіковані з латвійського футболу.

Позначення:

Результати

1-16 тури

17-32 тури

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/15 листопада 2009

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на soccerway 

2009
Латвія